Orchid, amerikai hardcore punk együttes volt 1997 és 2002 között
Orchid, amerikai doom metal együttes San Franciscóból, 2007-ben alakult
Orchid, a svéd Opeth együttes 1995-ben megjelent albuma
Orchid, Ben Catmull és Dylan Williams által szerkesztett antológia
Orchid, település az USA Florida államában
Orchid, település az USA Missouri államában
Orchid, település az USA Virginia államában